Порто может обозначать:

 Портвейн () — креплёное вино, производимое на северо-востоке Португалии
 Порто () — залив во Франции.
 Порто Каррас () — курорт в Греции на полуострове Ситония.
 Порто-Мантовано — город в Италии, в регионе Ломбардия, подчиняется административному центру Мантуя.
 Порто-Сан-Джорджо — коммуна в Италии, располагается в регионе Марке, в провинции Фермо.
 Порту () — город на северо-западе Португалии, центр одноимённого округа.
 «Порту» () — португальский футбольный клуб из одноимённого города.
 «Порту» () — бразильский футбольный клуб из города Каруару.

Персоналии 
 Порто, Иван Борисович (1939—2009) — российский фотограф и искусствовед, вице-президент ТСХ России.
 Порто, Саския (род. 1984) — бразильская и американская фотомодель.
 Порто-Риш, Жорж де (1849—1930) — французский поэт и драматург.

В искусстве 
 «Порто» — кинофильм 2016 года режиссёра Гейба Клингера.

См. также